Hamilton County er navnet på 10 counties i USA, de 8 er opkaldet efter Alexander Hamilton, den første amerikanske finansminister:

 Hamilton County, Florida
 Hamilton County, Illinois
 Hamilton County, Indiana
 Hamilton County, Iowa (opkaldet efter William W. Hamilton, præsident for Iowa statssenat)
 Hamilton County, Kansas
 Hamilton County, Nebraska
 Hamilton County, New York
 Hamilton County, Ohio
 Hamilton County, Tennessee
 Hamilton County, Texas (opkaldt efter James Hamilton Jr., guvernør for South Carolina fra 1830 til 1832)

Se også 
 Hamilton County Fair (flertydig)